Monsignor Francesco Barberini (1528-1600), zio di Urbano VIII, protonotario apostolico
Cardinale Francesco Barberini (1597-1679), nipote di Urbano VIII, cardinale dal 1623
Cardinale Francesco Barberini (1662-1738), pronipote del precedente, cardinale dal 1690